Гер — фамилия.

Известные носители 
 Де Гер — шведский дворянский род:
 Гер, Герхард де (1854—1935) — шведский политический и государственный деятель, премьер-министр Швеции (1920—1921).
 Гер, Карл де (1720—1778) — шведский энтомолог.
 Гер, Луйс де (1818—1896) — шведский политик, первый премьер-министр Швеции в 1876—1880.
 Гер, Герард Якоб де (1858—1943) — шведский геолог и географ, полярный исследователь; иностранный почётный член РАН.

См. также